Jean Claverie ist der Name folgender Personen:

* Jean Claverie (Sänger) (1902–1946), französischer Opernsänger (Bassbariton) 
 Jean Claverie (Illustrator) (* 1946), französischer Illustrator und Schriftsteller